Muziek:
 Imagine (album van John Lennon)
 Imagine (single van John Lennon), het titelnummer van dit album
 Imagine (film), een videoclip ter lengte van een film door Steve Gebhardt, John Lennon and Yoko Ono.
 Imagine (Eva Cassidy), een muziekalbum uit 2002 van Eva Cassidy, met een cover van John Lennons Imagine.
 Imagine (Snoop Dogg), een lied op het album Tha Blue Carpet Treatment uit 2006 van Snoop Dogg, featuring Dr.Dre en D'Angelo.
 Imagine (Armin van Buuren), een album van Armin van Buuren uit 2008.
 Imagine (Ariana Grande), een promotiesingle van Ariana Grande uit 2018.
 Imagine (festival), een jaarlijks festival voor rockmuziek in Bazel.

Overige:
 Imagine Software, een Britse fabrikant van computerspellen, actief van 1982 tot 1989.
 Imagine Entertainment, een Amerikaanse film- en televisieproductiemaatschappij, opgericht in 1986.
 Imagine Filmfestival, jaarlijks filmfestival in Amsterdam.
 Imagine (computerspelerie), een computerspelserie van Ubisoft.
 Imagine (2014), film van Dan Fogelman.